Баранка де Сан Хуан де Диос има више значења:

 Баранка де Сан Хуан де Диос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка де Сан Хуан де Диос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику